John La Farge ist der Name folgender Personen:

* John La Farge (Künstler) (1835–1910), US-amerikanischer Künstler 
 John La Farge (Jesuit) (1880–1963), US-amerikanischer Jesuit, Schriftsteller und Journalist